El Coll, o Collada del Bolet és una collada dels contraforts nord-orientals del Massís del Canigó, a 1.605,5 metres d'altitud, en el límit dels termes comunals de la Bastida, a la comarca del Rosselló i de Cortsaví, a la del Vallespir (Catalunya del Nord). Està situat a la zona central-oriental de l'extrem sud del terme comunal de la Bastida i a la central-nord del de Cortsaví. És a prop i a ponent del Puig del Bolet i a llevant de la Canal del Bolet.

Referències 

Colls del Rosselló
Geografia de la Bastida
Colls de Cortsaví